La Route nationale 114 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 114 en France
 Route nationale 114 en Italie

Voir aussi